Dianium bezeichnet:

 ein Heiligtum der römischen Göttin Diana
 den von dem Mineralogen Wolfgang Franz von Kobell 1860 vorgeschlagenen Namen für ein neues Element, das sich allerdings als Legierung von Niob und Tantal herausstellte

in der antiken Geographie:
 eine antike Stadt in Spanien, das heutige Dénia (Stadt)
 ein Kap an der Küste von Hispania Tarraconensis, das heutige Cabo de la Nao bei Dénia in Spanien
 eine Insel vor der etrurischen Küste, heute Giannutri